Miejscowości w USA:
 Barnesville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Lamar
 Barnesville – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Barnesville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Barnesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
Gminy w USA:
 Barnesville (ang. Barnesville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay